SEK puede hacer referencia a:
 La corona sueca (código ISO 4217: SEK).
 La Institución Educativa SEK.
 La Institución Internacional SEK.